Рябчук Анастасія Миколаївна (1984) — українська соціологиня.
 Рябчук Василь Петрович (1939) — український лісівник, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Рябчук Віктор Дмитрович (1924) — російський військовик, генерал-майор.
 Рябчук Володимир Анатолійович (1961—2015) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Рябчук Євгеній Валерійович (1988—2017) — український футболіст, футзаліст, гравець у пляжний футбол. Переможець Євроліги 2016 року.
 Рябчук Микола Юрійович (1953) — український журналіст, віце-президент Українського ПЕН-клубу.
 Рябчук Олег (, 1998) — молдовський футболіст.

Примітки